Erva-dos-burros é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:
 Oenothera biennis
 Oenothera glazioviana